Charles Tournemire een Frans componist en organist
Tournemire (Aveyron) een Franse gemeente
Tournemire (Cantal) een Franse gemeente